Secuieni peut désigner plusieurs communes de Roumanie :

 Secuieni dans le județ de Neamț
 Secuieni dans le județ de Bacău
 Secuieni dans le județ de Harghita

Homonymie de toponyme